Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Łukasz Kubot che ha battuto in finale Alexander Peya 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roko Karanušić (primo turno)
 Saša Tuksar (primo turno)
 Łukasz Kubot (Campione)
 Vladimir Volčkov (secondo turno)

 Adam Chadaj (primo turno)
 Alexander Peya (finale)
 Jeroen Masson (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2005